CEDEAO Cup was een toernooi voor landen van de Economische Gemeenschap van West-Afrikaanse Staten (ECOWAS) of Communauté Économique des États de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO). Het toernooi werd tussen 1983 en 1991 tweejaarlijks gehouden en mogelijk heeft het eerste toernooi plaatsgevonden in 1977, maar een aantal datums zijn onbekend.

Overzicht

Meeste overwinningen

Toernooien

CEDEAO Cup 1983

Kwalificatieronde

Eerste ronde

Mauritanië won over twee wedstrijden met 3–1 en plaatste zich voor de volgende ronde.
 

Senegal won na strafschoppen.

Gambia won na strafschoppen.

Mali won na strafschoppen.

Togo won met 3–2 over twee wedstrijden en plaatste zich voor de volgende ronde.

Nigeria plaatste zich voor de volgende ronde nadat Ghana zich terugtrok.

Tweede ronde

Mali plaatste zich voor het hoofdtoernooi doordat zij meer uitdoelpunten maakten.

De return werd niet gespeeld, Togo plaatste zich voor het hoofdtoernooi. 

Nigeria plaatste zich voor het hoofdtoernooi, zij wonnen over twee wedstrijden met 2–0 van Senegal.

De halve finale en finale werden gespeeld in Abidjan, Ivoorkust. Nigeria, Mali en Togo plaatste zich na het kwalificatietoernooi. Ivoorkust plaatste zich als gastland.

Halve finale

Ivoorkust won na penalty's

Troostfinale

Het is niet bekend wie deze wedstrijd won.

Finale

De wedstrijd werd gecanceld in de 105e minuut bij een stand van 2–1.

Replay

CEDEAO Cup 1985

Kwalificatietoernooi

Eerste ronde

Tweede wedstrijd

Finaleronde
De finaleronde werd gespeeld in Senegal. Senegal plaatste zich als gastland, Ivoorkust als titelhouder. Guinee plaatste zich na het kwalificatietoernooi.

CEDEAO Cup 1987

Voorronde

De halve finales en finale werden gespeeld in Monrovia, Liberia. Burkina Faso, Liberia en Senegal plaatsten zich automatisch voor deze ronde. Ivoorkust plaatste zich na het spelen van een voorronde.

Halve finale

Troostfinale

Finale

CEDEAO Cup 1990

Kwalificatieronde
Het kwalificatie toernooi werd gespeeld in Liberia. 

De halve finales en finale werden gespeeld in Nigeria. Voor deze ronde kwalificeerde Nigeria zich als gastland en Ivoorkust als titelhouders. Liberia plaatste zich omdat zij de voorronde wonnen. Het is onduidelijk waarom Senegal zich plaatste.

Halve finale

Troostfinale

Finale

Sommige bronnen geven 0–0 als uitslag, Nigeria won na penalty's.

CEDEAO Cup 1991
Het toernooi werd gehouden in Abidjan, Ivoorkust.

Halve finale

Troostfinale

Finale

Externe link
Details op RSSSF archief

Regionaal voetbal in Afrika